NPR kan avse: 

 NPR – ett public service-radiobolag i USA, se National Public Radio
 NPR – valutakoden ISO 4217 för nepalesisk rupie